Мазурово — село, Елцький повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство, Польща
 Мазурово — село, Кемеровський округ, Кемеровська область, Росія